Brzezinka findet sich in Polen als Orts- und als Gewässername:

Orte
 Woiwodschaft Großpolen:
 Brzezinka (Krotoszyn)
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Brzezinka (Andrychów)
 Brzezinka (Brzeźnica)
 Brzezinka (Oświęcim) (Birkenau, Entstehungsort des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau)
 Brzezinka (Zabierzów)
 Woiwodschaft Lebus:
 Brzezinka (Zwierzyn) (Birkbruch, Kreis Friedeberg (Neumark)/Brandenburg)
 Woiwodschaft Masowien:
 Brzezinka (Karczew)
 Brzezinka (Sobienie-Jeziory)
 Woiwodschaft Niederschlesien:
 Brzezinka (Oleśnica) (Briese, Kreis Oels/Schlesien)
 Brzezinka Średzka (Klein Bresa, Kreis Neumarkt/Schlesien)
 Woiwodschaft Oppeln:
 Brzezinka (Kluczbork) (Bresinke, 1935 Birrdorf, 1935–1945 Birkdorf, Kreis Kreuzburg/Schlesien)
 Brzezinka (Namysłów) (Brzezinke, 1939–1945 Schindlersfelde, Kreis Namslau/Schlesien)
 Woiwodschaft Pommern:
 Brzezinka (Czarna Dąbrówka) (Bresinke, Kreis Stolp/Pommern)
 Brzezinka (Kepice) (Birkenthal, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Woiwodschaft Schlesien:
 Brzezinka (Gliwice) (Stadtteil von Gliwice, Brzezinka, ab 1935 Birkenau O.S.)
 Brzezinka (Mysłowice) (Stadtteil von Mysłowice, Birkental, Kreis Kattowitz/Schlesien)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Brzezinka (Czaplinek) (Lehmaningen, Kreis Neustettin/Pommern)

Fließgewässer
 Brzezinka (Konopka), kleiner Bach zur Konopka, einem Nebenfluss der Radomka, die ihrerseits in die Warthe fließt.
 Brzezinka (Mleczka Zachodnia), Bach zur Mleczka Zachodnia (Westlichen Mleczka), einem Nebenfluss des Wisłok, der seinerseits in den San fließt.
 Brzezinka, kleiner Bach zur Wąska
 Brzezinka (Wielopolka), Bach zur Wielopolka, einem Nebenfluss des Wisłok

Siehe auch:
 Březinka
 Brezinka
 Brězynka